Pojmem Strážný označujeme více různých subjektů i objektů. Původní význam výrazu strážný je hlídač, vrátný, strážník, pracovník ostrahy.
Často je používáno jako místopisný název pro:
obec:
 1. Strážný – městys v okrese Prachatice

kopce:
 3. Strážný (České středohoří) (275 m) – vrch se zříceninou hradu Mojžíř nad městskou částí Mojžíř krajského města Ústí nad Labem 
 4. Strážný (Ralská pahorkatina, 362 m) – vrch nad obcí Pertoltice pod Ralskem v okrese Česká Lípa 
 5. Strážný (Dokeská pahorkatina) (422 m) – vrch nad vsí Střězivojice části obce Dobřeň v okrese Mělník 
 6. Strážný (Podorlická pahorkatina) (479 m) – vrch západně od obce Linhartice v okrese Svitavy 
 7. Strážný (Ralská pahorkatina, 492 m) – vrch severovýchodně od obce Radvanec v okrese Česká Lípa 
 8. Strážný (Vítkovská vrchovina) (499 m) – vrch jihovýchodně od vsi Bohdanovice části obce Jakartovice v okrese Opava 
 9. Strážný (Příbramská pahorkatina) (559 m) – vrch východně od obce Trhové Dušníky v okrese Příbram 
 10. Strážný (Svitavská pahorkatina) (584 m) – vrch východně od okresního města Ústí nad Orlicí 
 11. Strážný (Oderské vrchy) (615 m) – vrch ve vojenském újezdu Libavá v okrese Olomouc 
 12. Strážný (Bruntálská vrchovina) (669 m) – vrch jihovýchodně od obce Václavov u Bruntálu v okrese Bruntál 
 13. Strážný (Rychlebské hory) (728 m) – vrch severněně od obce Lipová-lázně v okrese Jeseník 
 14. Strážný (Slavkovský les) (751 m) – vrch jihovýchodně od obce Nová ves v okrese Sokolov 
 15.  Strážný (Šumava) (1115 m) – vrch severozápadně od městyse Strážný v okrese Prachatice 

hradiště:
 18. Hradiště Strážný – hradiště jižně od obce Nýrov v okrese Blansko 

přírodní památka:
 (1.) Strážný-Pod Obecním lesem – jihozápadně od městyse Strážný v okrese Prachatice

Související články 
 Strážný vrch
 Strážný kopec
 Strážné
 Strážná (rozcestník)
 Stráž
 Strážník